Sierosław – forma męskiego imienia Sirosław

 Sierosław – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Drzycim 
 Sierosław – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Moszczenica 
 Sierosław – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne 
 Sierosław – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Wolin

Zobacz też 
 Port Sierosław